SFH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Felipe (Messico)